West Newton ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 West Newton (East Riding of Yorkshire)
 West Newton (Norfolk)
 West Newton (Somerset)

in den Vereinigten Staaten:
 West Newton (Indiana)
 West Newton (Massachusetts)
 West Newton (Minnesota)
 West Newton (Ohio)
 West Newton (Pennsylvania)